Osoby o nazwisku :
 Michaił Kojałowicz – rosyjski historyk i publicysta
 Wojciech Wijuk Kojałowicz − historyk, teolog i jezuita